Osoby o tym nazwisku:
 Bogusław Wontor – polski polityk, inżynier
 Tomasz Wontor – polski samorządowiec, przedsiębiorca i księgowy